

Новостройка — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Новостройка — село, Самарський район, Східноказахстанська область

Новостройка — селище, Богородський міський округ, Московська область
 Новостройка — селище, район імені Лазо, Хабаровський край
 Новостройка — селище, Гусєвський район, Калінінградська область
 Новостройка — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Новостройка — селище, Нагорський район, Кіровська область
 Новостройка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Новостройка — присілок, Омутинський район, Тюменська область
 Новостройка — селище, Палласовський район, Волгоградська область
 Новостройка — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Новостройка — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Новостройка — присілок, Томський район, Томська область
 Новостройка — селище, Яйський округ, Кемеровська область